Cambyse (en grec ancien Καμϐύσης / Kambysês, en vieux perse Kambujiya) est le nom de plusieurs membres de la dynastie achéménide :

 Cambyse , roi d'Anshan () ;
 Cambyse II, conquérant de l'Égypte.